La densità di Planck è l'unità naturale della densità, simbolicamente rappresentata da ρP.

ρP = Massa di Planck / (Lunghezza di Planck)3 =  ≈ 5,1 × 1096 kg/m3

dove:

c è la velocità della luce nel vuoto

 è la  Costante di Dirac 

G è la costante di gravitazione universale

Descrizione 
La densità di Planck è un valore limite fondamentale della densità di energia che esiste in un determinato volume di spazio. Questo valore è stato calcolato utilizzando la fisica quantistica e la teoria della relatività generale di Albert Einstein, ed è considerato il valore massimo possibile di densità che può esistere in un volume di spazio. La densità di Planck è 5,1 × 1096 kg/m3, una quantità incredibilmente densa che supera di molto la densità del nucleo di un atomo.

La densità di Planck è importante per la comprensione della natura delle singolarità nei buchi neri, ovvero regioni di spazio in cui la densità di energia e la curvatura dello spazio-tempo sono così intense che non è possibile descriverle utilizzando le leggi della fisica conosciute. Si ritiene che all'interno dei buchi neri vi sia una singolarità che rappresenta il punto in cui la densità di energia e la curvatura dello spazio-tempo raggiungono il valore massimo.

Inoltre, la densità di Planck è anche importante per la comprensione dell'inizio dell'universo, ovvero il Big Bang. Secondo alcune teorie, l'universo sarebbe iniziato come una regione di spazio con una densità di energia molto elevata, simile alla densità di Planck. Con il passare del tempo, l'universo si sarebbe espanso e la sua densità di energia sarebbe diminuita.

Voci correlate 
Max Planck
Unità di Planck

Collegamenti esterni 
 

Unità naturali